El nombre Miguel Otero puede referirse a:

 Miguel Otero (1790-1874), político argentino.
 Miguel Otero Silva (1908-1985), escritor y humorista venezolano.
 Miguel Otero Lathrop (n. 1930), político chileno.
 Miguel Otero Palacios (n. 1990), futbolista peruano.
 Miguel Otero, político peruano.
 Miguel Otero y Arce, médico mexicano.